A Tarquiniusok Róma előkelő nemzetségét alkották, e családból került ki a Római Királyság ötödik és hetedik királya. Alakjuk nagyrészt mitikus, de az ő korszakukat emlegeti az irodalom az etruszk fennhatóság korának. Rómában Tarquinius Superbus elűzése után férfiágon csak Tarquinius Collatinus maradt a család képviselőjeként, majd Collatinus elköltözésével férfiágon kihalt a család.

A Tarquinius cognomen eredete az i. e. 655 körül Itáliába költöző Demaratus ragadványneve, mivel Tarquinii (etruszk alakban Tarchon vagy Tarchuna) városából származó asszonyt vett feleségül.

Római nemzetségek